Titanium(II)chloride
 Titanium(III)chloride
 Titanium(IV)chloride